Kauniinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kauniinsaari (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 
 Kauniinsaari (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar